Valdés (Asturië), een gemeente in Spaanse provincie Asturië
Valdés (schiereiland), een schiereiland gelegen in de provincie Chubut in Argentinië

Personen
Bebo Valdés, een Cubaanse musicus
Miguel Alemán Valdés, een Mexicaanse politicus
Víctor Valdés, een Catalaanse voetballer